Název Horní Poříčí má více obcí:
 Horní Poříčí (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Horní Poříčí (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice